Brazília városainak listája népesség szerint

Jegyzetek

Források 
 www.world-gazetteer.com

Települések listái országok szerint